Primitivo - no âmbito da sociologia
Ou ainda:
Primeval (filme)
Primitiva - em matemática
Primitivo (uva)

Desambiguação